Bathymedon är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1892. Bathymedon ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Bathymedon